Серге́й Константи́нович Си́тников () — российский политик и государственный деятель. Губернатор Костромской области с 28 апреля 2012 (временно исполняющий обязанности губернатора Костромской области с 13 по 28 апреля 2012 и с 15 мая по 15 октября 2015).

Биография 
Сергей Константинович Ситников родился 18 января 1963 года в городе Костроме.

В 1986 году окончил историко-педагогический факультет Костромского педагогического института по специальности «Учитель истории и обществоведения, методист воспитательной работы».

В 1986—1987 годах прошёл срочную службу в армии.

Карьера 
С ноября 1987 по февраль 1991 года работал в Костромском областном комитете ВЛКСМ, где прошёл путь от инструктора отдела комсомольских организаций до заведующего идеологическим отделом, и затем секретаря.

В 1991 году (по другим сведениям — ещё с 1989 года) стал главным редактором костромской газеты «Молодой ленинец», которая с 14 декабря 1991 стала называться «Молодёжная линия».

В 1992—1998 годах занимал пост председателя Комитета по делам молодежи, семьи и детства Костромской области. В 1998 году назначен главой ГТРК «Кострома» (филиал ВГТРК). Параллельно с сентября 2002 по декабрь 2004 года — председатель калининградской ГТРК «Янтарь», а также заместитель директора петербургского «Радио Балтика».

В августе 2004 года стал руководителем холдинга «Балтийская медиагруппа», создававшегося Олегом Рудновым, однако уже в декабре покинул этот пост. Вернулся в Кострому, где до июля 2007 года снова возглавлял костромской филиал ВГТРК (ГТРК «Кострома»).

На выборах в Костромскую областную думу 4 созыва, состоявшихся 4 декабря 2005 года и проводившихся по смешанной системе, баллотировался по списку партии «Единая Россия». Получив депутатский мандат, входил в комитет по регламенту и депутатской этике.

С июля 2007 по июль 2008 года — заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Роскомнадзор). С июля 2008 года — заместитель руководителя службы, а 8 декабря 2008 года был назначен руководителем Роскомнадзора.

После отставки по собственному желанию губернатора Костромской области Игоря Слюняева, случившейся 13 апреля 2012 года, был назначен временно исполняющим обязанности губернатора (и в тот же день освобождён от должности руководителя Роскомнадзора). 25 апреля того же года президент Медведев внёс в Костромскую областную думу кандидатуру Сергея Ситникова для утверждения его на пост губернатора Костромской области, и 28 апреля Ситников был единогласно утверждён губернатором, в тот же день вступив в должность.

15 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Сергея Ситникова и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя региона.

На выборах губернатора Костромской области 13 сентября 2015 года баллотировавшийся от партии «Единая Россия» Сергей Ситников одержал победу, получив 65,62 % голосов избирателей(. 15 октября 2015 года он официально вступил в должность.

Член Государственного совета Российской Федерации (c 22 ноября 2016 по 26 мая 2017 — член президиума). Руководитель комиссии рабочей группы Госсовета РФ по выработке эффективных механизмов современной системы долговременного ухода за пожилыми людьми.

В ходе Единого дня голосования в сентябре 2020 года, на выборах Губернатора Костромской области, Сергей Константинович набрав 64,65 % голосов при явке 31,98 % от общего числа зарегистрированных избирателей, опередил всех своих оппонентов, одержал победу и продолжил работать в должности руководителя региона.

Общественная деятельность 
Сергей Ситников занимает пост председателя Попечительского совета Костромского областного отделения Русского географического общества.

Классный чин 
Действительный государственный советник Российской Федерации II класса (2012)

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2018) — за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Дружбы (2007) — за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную работу
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2010)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Благодарность Президента Российской Федерации (2013, 2020)

Негосударственные награды 
 Орден «Алгыс» (2014 год, Православная Церковь Казахстана)

Семья 
Женат. Супруга, Марина Васильевна, работает врачом в государственной системе здравоохранения Костромской области.

Сын Константин окончил биологический факультет Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова, до декабря 2017 года работал директором Музея природы Костромской области. В настоящее время — вице-президент благотворительного фонда «Будущее сейчас».

У Сергея Константиновича есть внук Сергей (родился в 2012 году) и внучка Надежда (родилась в 2019 году). Сергей Ситников, его сын, внук и внучка родились в городском роддоме Костромы.

Увлечения 
В детстве мечтал о собственной лошади. Раньше увлекался рыбалкой и охотой, однако сейчас не имеет на это времени. С удовольствием водит автомобиль. Отпуск предпочитает проводить в России.

Санкции 
24 февраля 2023 года Госдепом США Ситников включён в санкционный список лиц причастных к «осуществлению российских операций и агрессии в отношении Украины, а также к незаконному управлению оккупированными украинскими территориями в интересах РФ», в частности за «призыв граждан на войну в Украине».

Отношение к интернет-СМИ 
В конце 2009 года широкий резонанс вызвало заявление Ситникова, в котором он возложил на интернет-СМИ ответственность за комментарии читателей: «Если редакция не хочет осложнений с надзорными органами, то должна модерировать свой форум». Уже в июне 2010 года Ситников своим приказом утвердил порядок модерирования противоправных комментариев на сайтах интернет-СМИ. В соответствии с ним, Роскомнадзор в случае установления факта публикации комментариев читателей интернет-изданий «с признаками злоупотребления свободой массовой информации» должно было направить в адрес СМИ обращение в электронном виде с предложением в течение суток удалить с сайта противоправные комментарии либо отредактировать их.

В декабре 2020 года Президент России Владимир Путин призвал распространить морально-этические нормы на интернет в тех же объёмах, в которых они распространяются и в других сферах.«На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий. Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но и так они должны применяться в таком же объеме, как и в других сферах», — сказал Путин в ходе дискуссии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века».Через десять лет решение Сергея Ситникова об ответственности за злоупотребление свободой массовой информации в интернете фактически стало нормой профессиональной этики.

Примечания 

Выпускники Костромского государственного университета
Персоналии:Костромская область
Действующие главы регионов России
Руководители Роскомнадзора
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине